Merci (chocolade), een Duits chocolademerk
Merci (Magma), een muziekalbum uit 1984 van de Franse band Magma

Zie ook 
Bedankt & Merci, een documentaire
Merci pour le chocolat, een Franse dramafilm